Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs

Jusqu'au 22 mars 2021 
 Fabien Cibray : manager général
 Romain Lauga : entraîneur des avants
 Yannick Osmon : entraîneur des trois-quarts

À partir du 22 mars 2021 
  Mauricio Reggiardo : manager sportif
  Romain Lauga : entraîneur des avants
  Fabien Cibray : entraîneur des trois-quarts et de l'attaque

La saison

Pré-saison 
Durant l'inter saison le stade Stade Maurice-David a vu sa pelouse naturelle remplacée par un modèle synthétique

Récit de la saison sportive 
Au vu de la pandémie de Covid-19 en France ayant interrompu le championnat 2019-2020, aucune relégation n'a eu lieu ni aucune promotion.

Le championnat 2020-2021 repart donc avec les 16 même clubs que l’année précédente.

Effectif 2020-2021

Transferts

Calendrier et résultats

Classement de la saison régulière 

 
  

 
 

 
|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 3 essais de plus que l'adversaire ; défensif : défaite par 5 points d'écart ou moins; les deux bonus peuvent se cumuler).

Règles de classement :
1. points terrain (bonus compris) ; 2. points terrain obtenus dans les matchs entre équipes concernées ; 3. différence de points sur l'ensemble des matchs ; 4. différence de points dans les matchs entre équipes concernées ; 5. différence entre essais marqués et concédés dans les matchs entre équipes concernées ; 6. nombre de points marqués sur l'ensemble des matchs ; 7. différence entre essais marqués et concédés ; 8. nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général ; 9. place la saison précédente.

Statistiques

Championnat de France 

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

2020-2021
Provence